Krasna Hora (Donetsk), een plaats in de oblast Donetsk 
Krásná Hora, een dorp en gemeente in de Tsjechische regio Vysočina
Krásná Hora nad Vltavou, een dorp en gemeente in de Tsjechische regio Midden-Bohemen